Savoia-Marchetti S.72 – trimotore da bombardamento della Savoia-Marchetti
 Sikorsky S-72 – elicottero della Sikorsky Aircraft Corporation usato per ricerche sui rotori dalla NASA